Stripping steht für:

 Stripping (Operation), chirurgischer Eingriff zum Entfernen von Krampfadern
 Stripping (Rundfunkökonomie), Programmstrategie, die verwandte Sendungen zu Programmflächen bündelt
 Strippung oder Stripping, Verfahren zur Reinigung von Flüssigkeiten
 Entfernung einer gebundenen Sonde in der Molekularbiologie, siehe Southern Blot #Stripping
 Coupon-Stripping, Trennung des Coupons vom Nominalwert, siehe Anleihe #Stripping

Siehe auch: 
 Stripping-Film (Papierfilm)
 Strip (Begriffsklärung)